В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1336 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1336 году

Январь 
 19 января —  — граф Лоона (1323—1336)
 20 января — Богун, Джон де, 5-й граф Херефорд (29) — граф Херефорд и Граф Эссекс (1322—1336), лорд Верховный констебль Англии (1322—1330)
 24 января — Альфонсо IV Кроткий (36) — король Арагона, король Валенсии (Альфонс II), граф Барселоны, король Сардинии и Корсики (Альфонс III) (1327—1336), граф Урхеля (по праву жены) (1314—1336)
 31 января — Лука Фиески — итальянский кардинал-дьякон Santa Maria in Via Lata (1300—1306), кардинал-дьякон Santi Cosma e Damiano (1306—1336)

Февраль 
 25 февраля — Маргирис — литовский князь Пиленая; покончил жизнь самоубийством .

Март 
 12 марта — Ги II — маркграф Намюра (1335—1336), погиб на рыцарском турнире
 27 марта —  — лорд-хранитель Малой печати (1324—1325), лорд-канцлер (1326—1327), лорд-казначей (1131—1132), епископ Нориджа (1325—1336)

Апрель 
 5 апреля — Иоанн де Гравина — Сын короля Неаполя Карла II Анжуйского, граф Гравины (1315—1336), князь Ахейский (1318—1332), пфальцграф Кефалинии и Закинфа (1322—1332), герцог Дураццо (1322—1336)
 24 апреля —  — епископ Лизьё (1303—1336)

Май 
 17 мая — Император Го-Фусими (48) — император Японии (1298—1301)
 23 мая — Вацлав Плоцкий — князь Плоцкий (1313—1336)

Июнь 
 4 июня — Гийом Пьер Годен — французский теолог, кардинал-священник de S. Cecilia (1312—1317), кардинал-епископ Сабина-Поджо Миртето (1317—1336), декан Коллегии кардиналов (1323—1336)

Июль 
 5 июля — Кусуноки Масасигэ — японский политический деятель и полководец периода Намбокутё; покончил жизнь самоубийством после поражения в битве при Минатогава
 8 июля — Святая Изабелла Португальская (63) — инфанта Арагона, дочь Педро III Арагонского, королева-консорт Португалии (1282—1325), жена Диниша I, святая римско-католической церкви

Август 
 19 августа —  — епископ Кастелло (1328—1336)
 27 августа —  — князь-епископ Шпейера (1332—1336)

Сентябрь 
 5 сентября — Карл д’Этамп — первый граф Этампа (1327—1335), пэр Франции
 7 сентября — Генри ле Скруп — английский юрист
 13 сентября — Джон Элтемский, граф Корнуолл (20) — второй сын английского короля Эдуарда II, наследник престола (1327—1330), последний граф Корнуолл (1328—1336).
 30 сентября — Екатерина Савойская — дочь графа Савойи Амадея V, герцогиня-консорт Австрии и Штирии (1315—1326) как жена Леопольда I

Октябрь 
 9 октября —  — епископ Тренто (1310—1336)

Ноябрь 
 2 ноября —  — епископ Брессаноне (1324—1336)
 11 ноября — Эдуард I — граф Бара (1302—1336), убит на Кипре
 14 ноября —  — средневековый немецкий разбойник, бандит и ренегат; рыцарь, известный расправами над еврейскими общинами в Эльзасе; казнён

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Анри IV де Сюлли — великий кравчий Франции (1317—1336)
  — исламский писатель
  — ильхан под опекой (1335—1336)
 Аршамбо IV — граф Перигора (1311—1336)
 Белаур — болгарский феодал, последний деспот Видина (1323—1336)
 Бернар VIII — граф Комменжа (1312—1336)
 Бузан-хан — хан Чагатайского улуса (1334—1336)
  — государственный деятель государства Хулагуидов — наместник Хорасана, позднее (1327—1335) визирь Абу Са‘ида, покровитель литературы, сын Рашид ад-Дина; убит в борьбе за власть.
 Джаяварман IX — последний император Кхмерской Империи (1327—1336)
 Джон де Бошан, 1-й барон Бошан — первый барон Бошан
  — мусульманский теолог
 Лешек Рацибужский — князь Рацибужский (1306—1336), князь Козенский (1334—1336)
 Малочелло, Ланцеротто — генуэзский путешественник, по имени которого назван остров Лансароте, один из Канарских островов.
 Мунтанер, Рамон — испанский каталонский историк, военный и хронист. Автор «Хроники».
 Ричард Уоллингфордский — английский математик, астроном и часовых дел мастер, основоположник европейской тригонометрии.
  — итальянский поэт
  — граф Спонхейма (1290—1336)
 Уго II Арборейский — юдекс Арбореи (1321—1336)
 Федерико I — маркграф Салуццо (1330—1336)
 Чино да Пистойя — итальянский юрист и поэт
  — итальянский купец, заказчик капеллы Скровеньи и находящихся там работ Джотто

См. также 
 Список умерших в 1337 году
 Список умерших в 1335 году
 
1336